Curillo kan syfta på:

Colombia 

 Curillo (kommun), Caquetá, 
 Curillo (ort), Caquetá,